Сре́дний — хутор в Красногвардейском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 105 км.

Расстояние до районного центра: 28 км.

История 
Образован в 1924 году.

До 16 марта 2020 года входил в упразднённый Родыковский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (95 %).

Инфраструктура 
 Здравпункт
 Колхоз «Заря». Открыт 27 марта 1976 года.

Кладбища 
В окрестностях Среднего расположены 3 общественных кладбища (2 открытых и 1 закрытое). Одно из них, площадью 5 тыс. м², находится при въезде в хутор; два других, площадью 2 тыс. м² и 6 тыс. м², — при выезде из хутора по направлению к селу Покровскому.

Примечания 

Населённые пункты Красногвардейского района (Ставропольский край)